Sklon může být:

 úhlová odchylka od nějaké osy nebo roviny (například od vertikály či horizontály) 
 sklon dráhy tělesa
 sklon rotační osy
 náklon nebo odklon
 stoupání nebo klesání pozemní komunikace nebo kolejové dráhy
 podélný sklon – sklon osy komunikace
 sklonovník – železniční značka udávající podélný sklon trati
 příčný sklon – naklopení neboli sklon povrchu komunikace „na stranu“, tj. kolmo na osu komunikace
 povahový rys osobnosti nějaké osoby – náklonnost
 sklon ke spotřebě
 sklon vůbec neriskovat
 sklon vyhýbat se riziku (averze k riziku)

Externí odkazy